Polska 
 Januszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Januszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo 
 Januszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Januszewo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Januszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan 
 Januszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

 Rosja

Januszewo – miejscowość w Rosji w obwodzie lipieckim

Litwa

Januszewo

Białoruś 

 Januszewo – obecnie część agromiasteczka Królewszczyzna w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna.

PODOBNE

 Januszew
 Januszewy
 Januszewice